

Niemcy 
 Leutersdorf – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Görlitz
 Leutersdorf – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Schmalkalden-Meiningen